Gardiner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lion F. Gardiner
 William Gardiner